Настасья Барнетт (; родилась 20 февраля 1992 года в Риме, Италия) — итальянская теннисистка; победительница шести турниров ITF в одиночном разряде. Игрок сборной Италии в Кубке Федерации.

Общая информация 
Настасья в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (6)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Италии